Визгалин — русская фамилия. Известные носители:

 Визгалин, Владимир Ефимович (1908—1944) — советский военный, капитан, внесён в «Книгу памяти Республики Татарстан».
 Визгалин, Иван Павлович (1920—1943) — Герой Советского Союза.

 Визгалина, Юлия — российская модель.